Бааль:

 Бааль, Вольдемар Иванович — русский советский и латвийский писатель.
 Бааль, Людовик (род. 1986) — французский футболист, защитник футбольного клуба «Ренн» и сборной Французской Гвианы.
 Баал — ханнанский бог.
 Баал — демон, один из семи принцев Ада.
 Бааль Сулам (1886—1954) — каббалист, автор целого ряда книг и статей.
 Бааль Шем — практикующий каббалист, чудотворец еврейского народного фольклора.
 Бааль Шем Тов (1698—1760) — основатель хасидского движения в иудаизме, рабби.